Slovo oddíl označuje část nějakého celku. Zejména může znamenat:

 kupé nebo větší dveřmi oddělená část v osobním železničním voze
 traťový oddíl
 modul, např. oddíl kosmické lodi
 oddělená sekce hřbitova
 fyzicky či virtuálně oddělená část rejstříku (např. obchodního), archivu, knihovny či knihovního fondu atd. 
 diskový oddíl – v informatice část pevného disku
 oddíl – ucelená část textu, zejména právnického, na jedné z úrovní jeho členění (typicky hlava – díl – oddíl – pododdíl – paragraf – odstavec – písmeno)
 organizační jednotka  
 vojenský oddíl – menší organizovaná jednotka vojáků
 sportovní oddíl – sdružení či organizační jednotka sportovců
 pionýrský oddíl – základní organizační jednotka Pionýra
 skautský oddíl – základní organizační jednotka skautské organizace  
 eskadra, flotila – oddíl lodí, letadel apod.

Související články 
 Oddělení
 Úsek
 Odbor
 Část
 Díl
 Organizační složka (úřadu, instituce, organizace)
 Pasáž (listiny, knihy)

Externí odkazy